Hegenau ist ein Ortsname:

 Hegenau (Rot am See), Weiler im Ortsteil Brettheim der Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hegenau (Wüstung), Ortswüstung auf der Bietigheimer Teilgemarkung der Stadt Bietigheim-Bissingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg